Název Poličany má více sídel:
 Bílé Poličany, obec v okrese Trutnov
 Poličany (Křečovice), část obce Křečovice v okrese Benešov
 Poličany (Kutná Hora), část města Kutná Hora v okrese Kutná Hora

Externí odkazy